

Бриджтон — місто, штат Міссурі
 Бриджтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Бриджтон — місто, штат Північна Кароліна
 Бриджтон Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія

 Бриджтон — місто, штат Мен
 Бриджтон — переписна місцевість, штат Мен